Glyphyalinia junaluskana är en snäckart som först beskrevs av Clench och Banks 1932.  Glyphyalinia junaluskana ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
junaluskana